João Ramalho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 João Ramalho (ort), São Paulo, 
 João Ramalho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar